Matylda Falcká (7. března 1419 – 22. srpna 1482) byla princeznou a významnou patronkou literatury 15. století.

Narodila se jako dcera falckého kurfiřta Ludvíka III. a jeho druhé manželky Matyldy Savojské. V 15 letech byla Matylda provdána za Ludvíka I. Württembersko-Urašského. Z manželství vzešlo pět dětí, ale v roce 1450 Matylda ovdověla. O dva roky později se znovu provdala za Albrechta VI. Habsburského. Po jeho smrti v roce 1463 zůstala na svém dvoře v Rottenburg am Neckar. Tento dvůr se stal až do její smrti centrem vzkvétající literární kultury.

Někteří z literátů, které podporovala, ji ocenili prostřednictvím svých prací. Po jejich setkání v roce 1460 jí Niklas van Wyle věnoval čtyři své práce.

Mimo jiné byla Matylda známa jako bibliofil. Jakob Püterich von Reichertshausen ji věnoval svou báseň Dopis cti.

V roce 1457 se podílela na založení Freiburské univerzity a v roce 1477 univerzity Tübingen.

Matylda Falcká zemřela 22. srpna 1482 a byla pohřbena v Gütersteinu.

Potomci 
S prvním manželem Ludvíkem měla Matylda pět dětí:

 Matylda Württembersko-Urašská (po 1436 – 6. června 1495), manželka lankraběte Ludvíka II. Hesenského (1438 – 1471)
 Ludvík II. Württembersko-Urašský (3. dubna 1439 – 3. listopadu 1457)
 Andreas Württembersko-Urašský (1443)
 Eberhard I. Württemberský (11. prosince 1445 – 24. února 1496)
 Alžběta Württembersko-Urašská (4. října 1447 – 3. června 1505), manželka Jana II. Nasavsko-Saarbrückenského a poté Heinricha dem Älteren, hraběte zu Stolberg.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Württemberské hraběnky
Německé princezny
Narození 7. března
Narození v roce 1419
Úmrtí 22. srpna
Úmrtí v roce 1482
Ženy